8149 Ruff – asteroide della fascia principale

Persone 

 Matt Ruff – scrittore statunitense
 Otto Ruff – chimico tedesco
 Thomas Ruff – fotografo tedesco